Бо́бби Хе́лмс (; 15 августа 1933 — 19 июня 1997) — американский певец в стиле кантри, наиболее известный благодаря песне 1957 года «Jingle Bell Rock», которая считается первым в истории рождественским хитом в стиле рок, много раз затем возвращалась в чарты и стала теперь рождественской классикой. Другие самые известные песни певца — изданные ранее в том же году «Fraulein» и ставшая его визитной карточкой «You Are My Special Angel». Позже певец вернулся от поп-музыки к своим корням — к стилю кантри, с которого начинал свою карьеру.

Песня 1957 года «Jingle Bell Rock» через несколько лет была по продажам граммофонных пластинок сертифицирована золотой. Имя Бобби Хелмса внесено в Зал славы рокабилли.

Дискография

Синглы

Избранные альбомы 
 Jingle Bell Rock (1957, Pilz)
 To My Special Angel (1957, Decca)
 I’m the Man (1966, Kapp)
 Sorry My Name Isn’t Fred (1966, Kapp)
 All New Just for You (1968, Little Darlin')
 Pop-a-Billy (1983, MCA)

Примечания

Ссылки 
 
 Бобби Хелмс на сайте Зала славы рокабилли

Родившиеся в 1933 году
Умершие в 1997 году
Певцы и певицы США
Кантри-музыканты США
Поп-музыканты США
Умершие от эмфиземы
Исполнители Decca Records
Поп-вокалисты США